Никулин, Владимир:
 Никулин, Владимир Иванович (род. 1952) — советский хоккеист.
 Никулин, Владимир Илларионович (род. 1928) — советский партийный деятель, первый секретарь Калмыцкого обкома КПСС (1978—1985).